Jana Novotná e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma solo Pugh ha partecipato in coppia con Nataša Zvereva.

Zvereva e Pugh hanno battuto in finale 4–6, 6–2, 6–3 Zina Garrison e Rick Leach.

Teste di serie

 Nataša Zvereva /  Jim Pugh (campioni)
 Zina Garrison /  Rick Leach (finale)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (semifinali)
 Wendy Turnbull /  Darren Cahill (primo turno)

 Lori McNeil /  Tim Pawsat (primo turno) 
 Patty Fendick /  Scott Davis (primo turno) 
 Janine Tremelling /  Mark Kratzmann (secondo turno) 
 Jill Hetherington /  Peter Doohan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ATP Tour 1990
Australian Open 1990